Кобякская () — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Бегишевского сельского поселения.

География 
Деревня находится на берегу реки Иртыш рядом остров Курья. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района